Wonopringgo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Wonopringgo (ort i Indonesien), Jawa Tengah, 
 Kecamatan Wonopringgo, distrikt, Jawa Tengah, 
 Desa Wonopringgo, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar